Семюел Бронфман (; 27 лютого 1889 — 10 липня 1971) — канадський бізнесмен, мільярдер, засновник лікеро-горілчаної компанії «Seagram»
 Роман Бронфман ( 22 квітня 1954 року) — ізраїльський політик